Bet Dagan kan syfta på följande platser:

Israel 

 Bet Dagan (ort i Israel), Centrala distriktet, 
 Beit Jann (ort i Israel), Norra distriktet, 

Robotskapade Israelförgreningar